Jorge de Sajonia-Meiningen (en alemán, Georg von Sachsen-Meiningen; Kassel, 11 de octubre de 1892-Cherepovéts, 6 de enero de 1946) fue el jefe de la casa de Sajonia-Meiningen desde 1941 hasta su muerte.

Biografía 

Nació en Kassel, siendo el hijo mayor del príncipe Federico Juan de Sajonia-Meiningen (1861-1914) y de la condesa Adelaida de Lippe-Biesterfeld (1870-1948). Su padre era un hijo del duque Jorge II de Sajonia-Meiningen y su madre una hija del conde Ernesto II de Lippe-Biesterfeld. Jorge estudió leyes en las universidades de Múnich y Jena.

Jorge interrumpió sus estudios para servir en la Primera Guerra Mundial y vio acción como capitán en un regimiento de caballería. Su tío, el duque Bernardo III, abdicó el 10 de noviembre de 1918 tras la revolución de noviembre, en donde fueron abolidas las monarquías alemanas. Después de la guerra, reanudó sus estudios de leyes y durante un tiempo sirvió como juez sustituto para la ciudad de Hildburghausen, en el Estado Libre de Turingia. El 1 de mayo de 1933 se unió al partido nazi, convirtiéndose en miembro # 2.594.794 del NSDAP.

Después de la muerte de su tío, Ernesto Bernardo, el 29 de diciembre de 1941, Jorge sucedió como jefe de la casa de Sajonia-Meiningen y asumió el título de duque de Sajonia-Meiningen y el estilo Jorge III.

Jorge murió en el campo de prisioneros de guerra ruso cerca de Cherepovéts (en alemán: Tscherepowetz) en el norte de Rusia. Su heredero fue su segundo y único hijo superviviente, el príncipe Federico Alfredo, quien renunció a la sucesión para hacerse monje en 1953, permitiendo que la sucesión pasara a su tío, Bernardo, hermano menor de Jorge.

Matrimonio e hijos 
Se casó en Freiburg im Breisgau el 22 de febrero de 1919 con la condesa Clara María de Korff (gen.) Schmising-Kerssenbrock (Darmstadt, 31 de mayo de 1895-Högerhof bei Türnitz, Baja Austria, 10 de febrero de 1992). Tuvieron cuatro hijos:

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Sajonia-Meiningen
Prisioneros de guerra
Nacidos en Kassel
Miembros del Partido Nazi
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX